Esta é uma lista das Subdivisões de Portugal, ordenadas por população:

*dados mais recentes disponíveis

Ver também 

 Distritos portugueses ordenados por área
 Lista de habitantes por concelho de Portugal

Distritos Populacao

Distritos Populacao